Photedes extrema är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1808. Photedes extrema ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
extrema